Ива́н Па́влович Зятько́в () — советский и белорусский , декан физического факультета Белорусского государственного университета (1963—1979), проректор Белорусского государственного университета по научной работе (1979—1986).

Биография 
И. П. Зятьков родился в 1926 году в Пропойске (ныне Славгород). До Великой Отечественной войны окончил 8 классов. Во время войны воевал в партизанском отряде с июня по сентябрь 1943 года, затем до 1950 года служил в рядах Советской Армии. После демобилизации два года работал в органах суда и прокуратуры Минска и одновременно учился в 9 и 10 классах.

В 1957 году с отличием окончил Физико-математический факультет Белорусского государственного университета, затем — аспирантуру по кафедре физической оптики. Преподавал на кафедре физической оптики (ассистент, старший преподаватель, доцент); в 1963—1979 — декан физического факультета, в 1979—1986 — проректор университета по научной работе, в 1981—1994 — заведующий кафедрой физической оптики.

Умер в 2009 году.

Научная деятельность 
Основные направления исследований — инфракрасная спектроскопия и КР-спектроскопия органических соединений. В 1963 году по этой тематике он защитил кандидатскую диссертацию.

Подготовил тринадцать кандидатов наук.

По результатам научных исследований И. П. Зятьковым с учениками опубликовано более 200 работ. В 1984 году была опубликована монография «Колебательные спектры диацильных пероксидов и перэфиров» (в соавторстве с Д. И. Сагайдак, М. М. Зубаревой).

Награды 
 «Заслуженный работник Высшей школы БССР» (1982) — за успехи в научной, преподавательской и организационной работе на физическом факультете и в Белорусском государственном университете
 Почётная грамота Верховного Совета БССР
 2 ордена, в том числе орден Отечественной войны II степени (17.1.1991)
 15 медалей.

Примечания 

Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Выпускники Белорусского государственного университета
Деканы физического факультета Белорусского государственного университета
Заведующие кафедрами физического факультета Белорусского государственного университета
Заслуженные работники высшей школы Белорусской ССР